El término Ananké (en caracteres griegos: Ἀνάγκη)  puede referirse a:

 El personaje mitológico Ananké, madre de las Moiras y de Adrastea; encarna el destino, es la diosa de la necesidad.
 El satélite Ananké del planeta Júpiter.
 Ananké  un cuento de Stanisław Lem que se encuentra en el conjunto llamado Relatos del piloto Pirx y Más relatos del piloto Pirx.

En filosofía se ha tomado la palabra ἀνάγκη (transliterada casi siempre como ananké) para significar lo necesario, particularmente 
a la necesidad o determinismo contrapuesto a la libertad.